

Namen 
 Elbert en Elbertus, jongensnamen, verwant aan Albert.
 Elbertus Leoninus, geboren Elbert de Leeuw (±1520-1598), Nederlands jurist, politicus en auteur.
 Samuel Elbert (1833-1899), gouverneur van de Amerikaanse staat Colorado in 1873/74, rechter.
 Elbert Hubbard (1856-1915), Amerikaans artiest en uitgever, auteur van A Message to Garcia in 1899.
 Elbert Pluer, directeur van de firma E. Pluer, bouwers van draaiorgels sinds 1898, gevestigd te Bussum.
 Elbertus van den Berg (1907-1971), beter bekend als de Schrik van Harculo, markant Zwollenaar.
 Elbert Nathaniel Gates (1954-2006), Amerikaans hoogleraar rechten, voorvechter van het homohuwelijk.
 Elbert Roest (1954), Nederlands politicus voor D66, burgemeester van Laren (NH) sinds 2002.

Plaatsen 
 Elbert County (Georgia), een county in de Amerikaanse staat Georgia, ingesteld 1790.
 Elbert County (Colorado), een county in de Amerikaanse staat Colorado, ingesteld 1874, vernoemd naar Samuel Elbert.
 Elbert (Colorado), een gehucht in de Amerikaanse staat Colorado, vernoemd naar Samuel Elbert.
 Elbert (Texas), een gehucht (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas.
 Mount Elbert, de hoogste berg van de Rocky Mountains (4399 m), gelegen in Lake County in Colorado, vernoemd naar Samuel Elbert.